Le Breizh Comedy Tour est une tournée humoristique lancée en 2021 et qui se renouvelle chaque année depuis. Le concept de cette tournée est de parcourir la Bretagne dans un bus-hôtel avec des humoristes et de proposer des spectacles dans des villages ou petites municipalités.

Origines du projet 
Le Breizh Comedy Tour est né de la rencontre de l'humoriste Alexis le Rossignol avec Pierre Mainguy créateur et propriétaire du Commodore Hostel, un bus aménagé en auberge. Initialement destiné à proposer à des clients surfeurs des séjours sportifs en France, au Portugal et au Maroc, The Commode Hostel s'est provisoirement transformé en Comedy Club itinérant à la suite de la rencontre des deux hommes. Alexis le Rossignol explique : « Rien de tel que la Bretagne pour sillonner les routes dans ce bus aménagé avec huit couchettes et cuisine intégrée. On s’arrête et on joue dans des endroits insolites, atypiques, annonce-t-il. On invite les gens à venir nous voir en toute intimité avec un seul mot d’ordre : venir avec sa chaise de camping. C’est gratuit mais on fera passer le chapeau quand même. »The Commodore Hostel sert à la fois d'hébergement, de moyen de transport et de fond de scène : « On se pose dans un endroit choisi, insolite si possible, avec le bus comme fond de scène. Nous nous installons pour un soir dans des lieux accueillants, avec une belle qualité d’écoute. Et tout ça se fait à la bonne franquette. Notre envie est d’aller au plus simple, pour se faire plaisir. Les différents visuels du Breizh Comedy Tour sont l'oeuvre de l'artiste Hugo Laurain, qui a souhaité illustrer le côté artisanal du projet en utilisant les feutres comme outil principal.

Saisons

Saison 1 
La saison 1 s'est déroulée en juillet 2021. 
 
Le film de la tournée est mis à disposition gratuitement sur le site d'Alexis le Rossignol

Saison 2 - "Paris Brest" 
La saison 2 s'est déroulée du 3 aout 2022 au 17 aout 2022. Elle est intitulée "Paris Brest"  car le bus The Commodore Hostel est parti de la région parisienne pour arriver dans le Finistère. A la différence de la saison 1, le casting est resté fixe pendant la tournée avec des invités sur certaines dates. Alexis le Rossignol a composé une équipe d'amis humoristes en réinvitant Manu Bibard et en ouvrant les portes du bus à la nouvelle venue Anne Cahen et au comédien marseillais Briac.  

Ce sont plus de 4500 spectateurs qui ont assisté aux 13 spectacles de la tournée.  

Le vidéaste Jean-Philippe Robert, plus connu sous le nom des "vidéos de Jipé", a suivi la troupe sur toutes les dates et a alimenté les réseaux sociaux de vidéos à mi chemin entre le documentaire et la fiction humoristique.

Les Exceptionnelles 
En juillet 2022  une version allégée du Breizh Comedy Tour s'est produite à Pornic , au Bruz et à Ploëmel. A la place du Commodore Hostel, c'est un van aménagé qui a conduit et hébergé les trois humoristes de cette pré-tournée : Alexis Le Rossignol, Camille Lavabre et Tristan Lucas. 

Humour en France